Beschauzeichen nennt man die Marken, Plomben, Stempel und anderen Zeichen, die zur Zeit der Zünfte zum Nachweis erfolgter Qualitätsprüfung an oder auf bestimmten Waren angebracht wurden.

 Meist bezieht sich der Begriff auf die Beschauzeichen der Silberstempelung, siehe Silberstempel #Stadtmarken (Beschauzeichen).
 Auch manche Zinnmarken hatten diese Funktion.
 Im weiteren Sinne gehören auch Leggestempel und  Warenplomben, zum Beispiel Tuchplomben, zu den Beschauzeichen.
 Seltener werden auch Brandstempel auf Lederwaren, Möbeln und Tonnen, Stempelmarken auf Brot oder Punzen auf Klingen und Waffen so bezeichnet, wenn sie den genannten Kontrollzwecken dienten.